Dyba ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Dyba (1929–2000), römisch-katholischer Theologe und Diplomat
 Kenneth Dyba (* 1945), kanadischer Schriftsteller und Theaterleiter